Robert Olsson kan syfta på:

Robert Olsson (fotograf), 1877–1941
Robert Olsson (friidrottare), 1883–1954
Robert Olsson (arkeolog), född 1959, överintendent på Statens maritima museer
Robert Olsson (TV-chef), tidigare programdirektör på Sveriges Television